Antoine Boësset, compositeur français du  ;
 Jean-Baptiste Boësset, compositeur français du , fils ainé du précédent.